Gaspar Rodrigues Adorno, filho de Afonso Rodrigues Adorno, foi dos mais célebres e ativos sertanistas baianos.

Em 15 de maio de 1640 teve patente do governador Geral D. Fernando de Mascarenhas para ir vingar, em guerra ao gentio, a morte do irmão Afonso, assim chamado como o pai.

Em 1646 subiu o rio Jequiriçá para atacar os índios paiaiás, a mando do Conde de Castelo Melhor.

A 4 de setembro de 1651 o governador João Rodrigues de Vasconcelos o mandou ao sertão castigar o gentio das aldeias levantadas da Cachoeira, tendo percorrido depois o vale do rio Jequitinhonha, o Prado e o Paraguaçu atrás dos índios maracás.

Em 24 de dezembro de 1654 o governador-geral D Jerônimo de Ataíde o mandou por paradeiro às invasões que os índios faziam pelo litoral,  empresa em que tomaram parte o sargento-mor Pedro Gomes da Franca, Elias Adorno e o capitão Luís da Silva, muito prático nos sertões do rio Itapirucu.

Em 1656 outro ataque contra os índios paiaiás, sem conseguir vitória - tendo nascido a idéia de se apelar aos Paulistas.

Casado com Filipa Alvares, tiveram um filho, Álvaro Rodrigues Adorno, batizado na Cachoeira a 14 de janeiro de 1654, que tomou parte nas guerrilhas contra o gentio capitaneadas pelo pai e inclusive na expedição conjunta com os paulistas em 1671.

Seu genro Manuel de Araújo Aragão foi também sertanista.

Bandeirantes (sertanistas)
Sertanistas